Lutherhof bezeichnet

 Lutherhof (Greifswald), denkmalgeschützter Gebäudekomplex in Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Lutherhof, Hof an der Lutherkirche (Wien)
 Lutherhof (Weimar), letzter Wohnort von Johannes Daniel Falk (heute Johannes-Falk-Museum) in Weimar